«Золоте Левеня» - дитяче щомісячне видання орієнтоване на вік 4-7 років. Перший випуск вийшов у березні 2018 року. Засновник: ГО «ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ».

Історія 
«Золоте Левеня» - правильні орієнтири з дитинства. Чесність, порядність, патріотизм, любов і повага до людей та своєї країни виховують з дитинства. Від того, на яких цінностях будуть зростати сучасні діти, які книжки читатимуть, які приклади для наслідування матимуть, залежатиме майбутнє України. 
Дитячі фільми та література — це те, що ще змалечку закладає орієнтири, яким людина слідує вже в дорослому віці.

Дитяча періодика «Золоте Левеня» — це не тільки можливість у легкій розважальній формі привчити дитину до читання, “відірвавши” від планшету і комп’ютера, але й спосіб покращити відносини батьків та дітей, весело й корисно провести разом час. 

«Золоте Левеня» — дитячий розважально-пізнавальний часопис, який презентувала його команда, це дещо більше, ніж просто паперове видання.  Це — підвалини правильного виховання, розуміння, що таке повага та захист Батьківщини, справжній патріотизм і виховання гідних громадян країни. А ще — це найкращий спосіб щирого спілкування з дітьми, спільного читання та розваг, проведення часу з користю і задоволенням.  

«Золоте Левеня» орієнтоване на вік 4 - 7 років. На його сторінках - різноманітний контент: від казочок і оповідань до пізнавальних вікторин, від захопливих ігор до невимушеного вивчення англійської та іспанської мов. А ще — яскравий дизайн, зрозумілі ілюстрації, приємні шрифти. Видання орієнтоване на широкий загал: його наповнення дозволяє використовувати журнал як для родинного читання (робота разом із батьками допомагає дітям краще засвоїти інформацію), так і на позакласних читаннях у школах, заняттях у дитячих садках тощо.

Видавець журналу 
Видавець журналу, громадська організація «ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ», неприбуткова, і видання журналу здійснюється виключно власними силами та коштами. Разом з тим, видавці безкоштовно надають журнал малозабезпеченим родинам, дітям учасників АТО, дитячим будинкам та інтернатам. А для решти читачів вартість журналу на максимально доступному рівні: всього 35 грн.

На сьогодні загальний наклад періодики складає понад 21.550 примірників, з яких близько 17.000 знайшли своїх друзів абсолютно безкоштовно. 
Майбутні громадяни України виховуються вже сьогодні. Якими вони будуть — залежить від усіх нас.

Примітки 
 Презентація нового розважально-пізнавального журналу "Золоте левеня"  
 Укрінформ YouTube
Презентація журналу у ТРЦ "ПРОСПЕКТ" 
Анонс презентації журалу 
Стаття "Грінченко ІНФОРМ"

Посилання 
Сайт Золоте Левеня 

Сторінка  Facebook

Сайт ДП "Преса" для прорахунку вартості підписки на бажаний термін  

 
Засновані в Україні 2018
Дитячі журнали